Democratische Regio Partij (Demokratik Bölgeler Partisi), een Koerdische partij in Turkije
 Botswaanse Democratische Partij
 bovenste dode punt; zie Dood punt
 Boogie Down Productions, een hiphopgroep
 Bandwidth-delay product
 Building Design Partnership, een Britse architectengroep
 British Democratic Party
 Burgerlijk-Democratische Partij, een politieke partij in Zwitserland